1569 Евіта (1569 Evita) — астероїд головного поясу.
 Евіта (фільм), «Еві́та» (англ. Evita) — американський фільм-мюзикл, що розповідає про життя Марії Еви Перон.
 Евіта Летер (5 липня 1995) — суринамська плавчиня.
 Свята Евіта (ісп. Santa Evita) — це аргентинський інтернет-серіал у жанрі драми, біографії, історії створений компаніями Buena Vista Original Productions.
 Ева Перон, Евіта — Марі́я Е́ва Дуарте де Перо́н (ісп. María Eva Duarte de Perón; до шлюбу Ева Марія Ібаргурен, 7 травня 1919, провінція Буенос-Айрес — 26 липня 1952, Буенос-Айрес), відома як Евіта — аргентинська політична лідерка, феміністка, благодійниця, захисниця прав жінок.